Fizika
 szivárvány, optikai jelenség

Filmek
 Szivárvány (, ), 1944-es szovjet film, rendezte Mark Donszkoj
 Szivárvány (The Rainbow), 1989-es amerikai film, D.H. Lawrence regényéből, rendezte Ken Russell
 Szivárvány (Duhová panna), 2000-es cseh és szlovák film, rendezte Branislav Mišík

Sajtó, média
 Szivárvány, csehszlovákiai gyermeklap
 Szivárvány (1980–1992) negyedévi irodalmi folyóirat (Chicago, Illinois, USA)
 Szivárvány (1990–) kolozsvári gyermeklap
 Szivárvány, belpolitikai magazin a Kossuth Rádióban